Lista över städer i Litauen. I Litauen finns det 103 städer (litauiska: singular – miestas, plural – miestai). Termen stad definieras av Litauiska parlamentet som ett område med mer än 3 000 invånare varav minst två tredjedelar arbetar inom industrin eller servicesektorn. De områden som har ett invånarantal mindre än 3 000 men historiskt sett har haft stadsstatus räknas fortfarande som stad. 

Mindre områden kallas miestelis (plural miesteliai) eller kaimas (plural kaimai). Ofta är ett områdes status oklar och kan då refereras till som gyvenvietė (plural gyvenvietės).

Städer

Karta 
Karta där stad visas med röd prick.

Referenser 

Städer
 Lista